Стів Нікол (англ. Steve Nicol, * 11 грудня 1961, Трун) — шотландський футболіст, захисник клубу «Ліверпуль».
 Ендрю Нікол (англ. Andrew Niccol, нар. 10 червня 1964, Парапарауму, Нова Зеландія) — новозеландський сценарист, режисер і продюсер.